Hendrik Diels (1901-1974), chef d'orchestre et compositeur flamand ;
 Hermann Diels (1848-1922), philologue qui collationna notamment les fragments des philosophes pré-socratiques ;
 Joris Diels (1903-1992), acteur flamand, metteur en scène de théâtre et réalisateur de cinéma, frère de Hendrik ;
 Ludwig Diels (1874-1945), botaniste qui étudia la flore de la Nouvelle-Guinée ;
 Otto Paul Hermann Diels (1876-1954), un chimiste allemand qui étudia la stéréochimie ;
 Rudolf Diels (1900-1957), homme politique allemand. 
Patronyme allemand
Patronyme néerlandais.